Idiops bombayensis est une espèce d'araignées mygalomorphes de la famille des Idiopidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Maharashtra en Inde.

Description 
Le mâle décrit par Mirza et Sanap en 2012 mesure  et la femelle .

Étymologie 
Son nom d'espèce, composé de bombay et du suffixe latin , « qui vit dans, qui habite », lui a été donné en référence au lieu de sa découverte, Bombay.

Publication originale 
 Siliwal, Molur & Biswas, 2005 : Indian spiders (Arachnida, Araneae): updated checklist 2005. Zoo's Print Journal, ,  (texte intégral).

Liens externes

Notes et références 

Idiopidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Maharashtra